Jean-Claude Lauzon peut désigner :
 Jean-Claude Lauzon (1953-1997), un réalisateur québécois ;
 Jean-Claude Lauzon (1954-), Jici Lauzon dans le bottin de l'UDA, un acteur québécois ;
 Jean-Claude Lauzon, délégué général du Québec à New York depuis 2014.